Aardrijkskunde
Andreas (Man), een plaats op het Britse eiland Man

Bijbel
Andreas (apostel), discipel van Jezus van Nazareth

Literatuur
Andreas (gedicht), een Oudengels gedicht
Andreas, het pseudoniem van de Duitse striptekenaar Andreas Martens

Personen met de achternaam Andreas
Lisa Andreas, Engels-Cypriotisch zangeres
Lou Andreas-Salomé, Duits psychoanalytica en schrijfster

Voornaam
Andreas (voornaam), een jongensnaam

Zie ook 
 Andreaskruis
 San Andreas (doorverwijspagina)